Cañamo acuático puede referirse a:
El nombre común de la planta Bidens tripartita.
El nombre común de la planta Eupatorium cannabinum.